Директо́рия — термин, имеющий различные значения в нескольких сферах знаний.

Значения 
  — форма организации верховной власти в виде особой коллегиальной формы управления (например, в современной Швейцарии).
 Директория — форма управления Большим театром в 1918—1920 годах.
 Директория (транслитерация ) — каталог файловой системы.